Самородов — русская фамилия; имеет женскую форму Самородова.

Известные носители 
 Самородов, Борис Александрович (1931—2016) — советский спидвей-гонщик.
 
 Самородов, Максим Иванович (род. 2002) — казахстанский футболист, нападающий.
 Самородов, Николай Евстигнеевич (1913—1962) — Герой Советского Союза.
 Самородов, Сергей Артемьевич (1912—1955) — Герой Советского Союза.